Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2017 (met de officiële naam Coupe Rogers) werd gespeeld van 7 tot en met 13 augustus 2017. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van het Uniprix Stadium in de Canadese stad Montreal.

Het toernooi van 2017 trok 216.097 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Montreal/Toronto
2017